Чемпионат Европы по бейсболу 2014 года проводился в Чехии и Германии с 12 по 21 сентября.

В финале действующий чемпион — Италия проиграл Нидерландам, которые стали победителями чемпионата в 21-й раз.

Квалификация 
12 европейских сборных квалифицировалось на Чемпионат Европы по бейсболу 2014 года

1-й раунд

Группа А

Группа B

Позиции

Раунд 2

Группа C

Позиции

Финальное распределение мест

Ссылки 
 Статистика Чемпионата Европы 2014 года

Чемпионаты Европы по бейсболу
2014 год в бейсболе
Бейсбол
Сентябрь 2014 года
Спорт в Германии в 2014 году
Спорт в Чехии в 2014 году
Чемпионаты Европы в Германии
Чемпионаты Европы в Чехии
Международные соревнования по бейсболу в Германии
Спортивные соревнования в Баварии
Международные спортивные соревнования в Брно
Международные спортивные соревнования в Остраве